Per Dipartimento di Independencia si può intendere due dipartimenti dell'Argentina:
 Dipartimento di Independencia, nella provincia di La Rioja.
 Dipartimento di Independencia, nella provincia del Chaco.